La línea 40 de d·bus conecta Gros con el centro, El Antiguo, el polígono de Igara y Berio.

La línea B1 realiza el servicio nocturno de la línea entre el centro, El Antiguo y Berio.

Paradas

Hacia Igara
Ategorrieta 41 17 33
Gran Vía 27 17 33
Colón 17 17 08 14 24 33
Libertad 18 33 45
Londres 05 25 33 45
La Perla 05 <span style="color:white; background:#8DD7F7; font-size:95%; padding:2px">16 18 25 33 45
Zumalakarregi 10 05 25 33 35 43 45
Antiguoko Anbulatorioa 05 25 27 33 35 43 45
Magisterio Tolosa 14 05 25 27 33 35 43 45
Unibertsitatea Tolosa 70 II 27 43
Tolosa 112 05 25 27 43 45
Portuetxe 2 33 43
Portuetxe 10 33 43
Portuetxe 18 33 43
Errotazar 33 43
Igara 33 43

Hacia Ategorrieta 41
Igara 33 43
Portuetxe 51 33 43
Portuetxe 35 33 43
Portuetxe 21 33 43
Portuetxe 9 33 43
Ibaeta DV 33
Berio 91 33
Berio 73 33
Berio 63 33
Berio 45 33
Berio 19 33
Elhuyar Plaza 33 35
Majisteritza 05 24 25 33 35 45
Zumalakarregi 21 05 24 25 33 35 45
Zumalakarregi 9<span style="color:white; background:#8DD7F7; font-size:95%; padding:2px">16 24 33
San Martín 57 05 <span style="color:white; background:#8DD7F7; font-size:95%; padding:2px">16 18 25 33 45
Buen Pastor 05 <span style="color:white; background:#8DD7F7; font-size:95%; padding:2px">16 18 19 25 45
Iparragirre 8 08 17 41 
Zurriola Kursaal 08 17 41
Zurriola 36 08 17 41
Groseko Anbulatorioa 08 17 41
Nafarroa 34 08 17 41
Ategorrieta 41 33 17

Referencias

Autobuses urbanos de San Sebastián